Пьюра:

 Пьюра — город в Перу, административный центр одноимённого региона Пьюра.
 Пьюра — регион на северо-западе Перу.
 Пьюра — река в городе Пьюра.